Alça, asa, pegador ou puxador
Riquixá - puxadores de Riquixá

Desambiguação